Płaczek – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 3967 osoby, według nowszych, internetowych danych noszą je 4222 osoby. Nazwisko pochodzi od słowa płacz i jest najbardziej rozpowszechnione w południowo-centralnej Polsce.

Osoby noszące nazwisko 
 Adrianna Płaczek (ur. 1993) – polska piłkarka ręczna;
 Janusz Płaczek (ur. 1948) – polski trener piłkarski;
 Łukasz Płaczek (ur. 1983) – polski lekkoatleta;

Przypisy 

Polskie nazwiska